Brockton kan syfta på:

Brockton, Massachusetts
Brockton, Montana
Brockton, Ontario